Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Popp che ha battuto in finale Sébastien de Chaunac 6-7, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Julien Boutter (primo turno)
 Francisco Costa (primo turno)
 Gouichi Motomura (secondo turno)

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Alexander Popp (Campione)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)
 Alejandro Hernández (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1999